Raffi est un nom propre qui peut se référer à :

Noms d'artistes 
  (1948-), de son vrai nom Raffi Cavoukian, musicien, amuseur et troubadour pour enfants.
 Raffi (1935-1888), nom de plume de Hakob Melik-Hakobian, auteur et poète arménien.

Autres personnalités portant ce prénom 
 Raffi Armenian (1942-), chef d'orchestre, pianiste, compositeur, et enseignant canadien.
  (1937-2007), artiste israélien.
 Raffi Torres (1981-), joueur professionnel de hockey sur glace canadien.

Voir aussi